

Mitologia 
Belo – personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone e Libia

Geografia 
Belo, una città del Camerun
Belo sur Mer, una città del Madagascar

Altro 
Belo, azienda texana di comunicazioni

Belo è anche un cognome:
Carlos Filipe Ximenes Belo (1948), vescovo di Timor Est, premio Nobel per la pace nel 1996;
António Mendes Belo (1842-1929), cardinale portoghese
Hakeem Belo-Osagie (1955), imprenditore nigeriano
João Belo (1876-1928), politico e militare portoghese
Ruy Belo (1933-1978), poeta e saggista portoghese